

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 3, w tym 2 podstawowe 
 Janówko – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. brodnickim, w gminie Brzozie 
 Janówko – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. węgorzewskim, w gminie Węgorzewo 
 Janówko – część wsi Bukówiec Górny w woj. wielkopolskim, w pow. leszczyńskim, w gminie Włoszakowice

Zobacz też 
 Janowo